Микрюков — русская фамилия.

Известные носители:
 Микрюков, Василий Емельянович (1904—1962) — советский физик, доктор физико-математических наук, автор учебников и монографий.
 Микрюков, Виктор Матвеевич (1807—1875) — российский вице-адмирал.
 Микрюков, Виталий Васильевич (1923—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Микрюков, Матвей Степанович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 2328; 26 ноября 1811.
 Микрюков, Михаил Матвеевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 6385; 11 декабря 1840.

 Микрюкова, Надия Викторовна (1972—2020) — российская ориентировщица и футболистка.